Чемпионат СССР по гандболу 1964 — 3-й чемпионат СССР по гандболу среди мужчин. Начался 18 апреля 1963 года, последние матчи состоялись 28 сентября 1964 года.

Превью 
3-й чемпионат СССР по гандболу 7х7 среди мужчин  1964г. был проведен по схеме, отличающейся от первых 2-х чемпионатов. К 9-ти участникам финального турнира предыдущего года были добавлены еще 3 команды - СК г.Тирасполь, Буревестник Минск и Жельсбетонис Вильнюс. Турнир прошел в 1 круг, разделенный на 2 тура. В апреле в Запорожье и Баку состоялся 1-й тур (по 6 команд в каждом городе), а затем в сентябре все 12 команд собрались в Москве. В итоге каждая команда провела 11 матчей, по одному друг с другом.

Участники

I группа 
 Запорожье и Баку 1--й тур 18-23.04.1964
 Москва 2--й тур 22-28.09.1964

Послесловие 
Буревестник Тбилиси вернул звание чемпиона СССР и завоевал его в то же время в последний раз. Предыдущий чемпион Атлетас Каунас остался без медалей. Буревестник Минск и Жельсбетонис Вильнюс вылетели во 2 группу. Последнее участие команды из Вильнюса в высшей лиге.

Чемпионаты СССР по гандболу